Los hot rod son automóviles, por lo general de origen estadounidense y tanto antiguos como clásicos o modernos, que han sido reconstruidos o modificados con motores grandes adaptados para obtener una mayor velocidad y aceleración. Otra definición a la que se ajustan es: "son automóviles que han sido desmontados, mejorados y reconstruidos para poder circular mucho más rápido". Pero no existe una definición del término que sea universalmente aceptada, y el concepto se aplica a una amplia gama de vehículos. La mayoría de las veces se diseñan y construyen individualmente, utilizando componentes de distintas marcas de automóviles nuevos o viejos, procedentes en su mayoría de los modelos más habituales en los Estados Unidos. Muchos están pensados para ser exhibidos más que para participar en carreras o para utilizarse a diario.

El origen del término "hot rod" no está claro. Por ejemplo, algunas fuentes señalan que el término "hot" (caliente) se refiere a que se trataba de vehículos robados. Otra interpretación liga la palabra "rod" (varilla) con el varillaje del árbol de levas del motor, un elemento objeto de mejora para obtener mayor rendimiento. Según la Hot Rod Industry Alliance (HRIA), el significado ha ido cambiando con los años, pero "el concepto del «hot rod» tiene menos que ver con el propio vehículo y más con una actitud y un estilo de vida". Por ejemplo, los hot rod eran los coches favoritos de los greasers de la década de 1950.

El término se ha ampliado para aplicarse a otros elementos que se modifican para un propósito particular, como los "amplificadores de música hot rodded".

Etimología 
Existen varias teorías sobre el origen del término "hot rod". La opinión más común es que "caliente" se relaciona con "calentar" un automóvil, lo que significa modificarlo para obtener un mayor rendimiento. Una teoría es que "rod" es una abreviatura de roadster, un coche ligero de 2 puertas que se utilizaba a menudo como base para los primeros hot rod. Otra teoría es que "rod" se refiere al árbol de levas, una parte del motor que a menudo se mejoraba para aumentar la potencia.

En los primeros días, un automóvil modificado para obtener un mayor rendimiento se llamaba "gow job". Este término se transformó en "hot rod" a principios y mediados de la década de 1950.

El término "hot rod" ha tenido varios usos en relación con los coches de alto rendimiento. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente de Ontario en sus regulaciones sobre emisiones de vehículos se refiere a un "hot rod" como cualquier vehículo motorizado que tenga un motor diferente al original de fábrica.

Historia

De 1920 a 1945 
Los predecesores del hot rod fueron los coches modificados utilizados durante la época de la Ley seca en los Estados Unidos por los contrabandistas para evadir a los agentes aduaneros y a otras fuerzas del orden.

Los primeros "hot rod" propiamente dichos aparecieron por primera vez a finales de la década de 1930 en el sur de California, donde se disputaban carreras con coches modificados en lechos de lagos secos al noreste de Los Ángeles, casi siempre bajo las reglas de la Asociación de Cronometraje del Sur de California (SCTA). Estas pruebas se hicieron muy populares después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en California, porque muchos soldados que regresaban del frente habían recibido formación técnica sobre mecánica y especialmente sobre motores. Los primeros "hot rod" fueron coches viejos (habitualmente modelos de Ford, como el Ford T de 1910 a 1920, el Ford A de 1928 a 1931 o el Ford B de 1932 a 1934), modificados para aligerar su peso. Los cambios de propulsor a menudo implicaban instalar el motor Ford V8 de culata plana (conocido como "flatty") en un automóvil diferente, como por ejemplo, el citado V8 de Ford sobre un chasis Jeep.

Las modificaciones más habituales consistían en eliminar la capota, el capó, los parachoques, el parabrisas y/o los guardabarros. También era habitual recortar determinadas zonas de la carrocería; y modificar el motor o sustituirlo por otro de mayor potencia. Las ruedas y los neumáticos se cambiaban para mejorar la tracción y el comportamiento en curva. Los ejemplares construidos antes de 1945 comúnmente usaban ruedas de 35 radios de origen Ford.

De 1945 a 1960 

Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos pequeños aeropuertos militares en todo el país fueron abandonados o rara vez se usaron, lo que permitió a los hot rodders (propietarios de hot rod) de todo el país correr en pistas pavimentadas. Originalmente, las carreras de aceleración tenía pistas tan largas como de  o más, e incluía hasta cuatro carriles de carreras simultáneamente. Como algunos aficionados también corrían en la calle, surgió la necesidad de una organización para promover la seguridad y proporcionar lugares para disputar carreras con seguridad. La National Hot Rod Association se fundó en 1951 para llevar las carreras de velocidad fuera de las calles, hacia entornos controlados.

En los años 1950 y 1960, el motor Ford V8 de culata plana fue reemplazado por el motor Chrysler FirePower (conocido como el "hemi early", por ser uno de los primeros motores con cámaras de combustión hemisféricas). Muchos "hot rod" modernizarían sus frenos, pasando del accionamiento mecánico al hidráulico ("juice", en alusión al líquido del sistema hidráulico) y los faros de bombilla a reflectores sellados. Un Deuce personalizado típico de mediados de los años 1950 a principios de los años 60 carecía de guardabarros y tenía la carrocería recortada, estaba impulsado por un motor Ford o Mercury de culata plana, disponía de un colector de admisión Edelbrock, magneto Harman and Collins y un diferencial de cambio rápido Halibrand. Las horquillas de suspensión delantera se adaptaron de los automóviles de sprint, como las Kurtis Kraft.

A medida que la tendencia del "hot rod" se hizo más popular, se fundaron revistas y asociaciones dedicadas a los aficionados, como la revista Hot Rod, fundada en 1948.

1960 hasta el presente 

A medida que los automóviles ofrecidos por los principales fabricantes de automóviles comenzaron a aumentar su rendimiento, el atractivo de los "hot rod" comenzó a disminuir. Con la llegada de los muscle car, ya era posible comprar un automóvil de alto rendimiento directamente desde los concesionarios.

Sin embargo, la crisis del petróleo de 1973 hizo que los fabricantes de automóviles se centraran en la eficiencia del combustible sobre el rendimiento, lo que provocó un resurgimiento del interés por los "hot rod". Cuando el enfoque se alejó de las carreras, los coches usados modificados se conocieron como "street rods". Se formó la National Street Rod Association (NSRA), que comenzó a organizar eventos.

En la década de 1970, el motor Chevrolet de bloque pequeño V8 de  era la opción más común de motor para los hot rod. Otra opción de motor popular era el motro Ford Windsor. Durante la década de 1980, muchos fabricantes de automóviles estaban reduciendo la cilindrada de sus motores, lo que dificultaba que los constructores de "hot rod" obtuvieran motores de gran cilindrada. En cambio, los fabricantes de motores tuvieron que modificar los motores más pequeños (utilizando cigüeñales y pistones no estándar) para obtener una mayor cilindrada. Si bien los V8 de producción en serie actuales tienden a ser los candidatos más frecuentes, existe una gran variedad de opciones. A mediados de la década de 1980, a medida que disminuían los tamaños de los motores de serie, los aficionados al "hot rod" descubrieron que el bloque de aluminio del motor Buick u Oldsmobile V8 de  podía modificarse para obtener un desplazamiento sustancialmente mayor, aprovechando piezas de desguace principalmente. Esta tendencia no se limitó a los automóviles estadounidenses, y los entusiastas de Volkswagen ampliaron de manera similar los motores originales de 1600 cc a más de dos litros.

En la cultura moderna 

Todavía existe una vibrante cultura del "hot rod" en todo el mundo, especialmente en Argentina, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suecia. La comunidad de aficionados se ha subdividido en dos grupos principales: street rodders y hot rodders.

Estilo de vida 

Existe un movimiento contemporáneo de constructores tradicionales de "hot rod", clubes de automovilismo y artistas que han regresado a las raíces del hot rodding como estilo de vida. Esto incluye una nueva generación de constructores, artistas y estilos tradicionales de hot rod, así como clubes de autos de estilo clásico. Eventos como el GreaseOrama cuentan con hot rods tradicionales y el estilo de vida greaser. Revistas como Ol' Skool Rodz, Gears and Gals y Rat-Rods and Rust Queens cubren la información relativa a los eventos y a las personalidades relacionadas con este campo.

En la cultura popular 

El autor Tom Wolfe fue uno de los primeros en reconocer la importancia del "hot rodding" en cultura popular, prestándole atención en su libro The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby.

Hay revistas sobre "hot rod" tradicionales, incluidas Hot Rod, Car Craft, Rod and Custom y Popular Hot Rodding. También hay programas de televisión donde tienen un papel destacado, como My Classic Car, Horsepower TV, American Hot Rod, Fast N' Loud y Chop Cut Rebuild.

Particularmente a principios de la década de 1960, se hizo popular un género denominado "música hot rod", en gran parte producto de una serie de grupos de música surf, que cambiaron la temática de sus canciones hacia los hot rod. Este género pasaría a ser la segunda fase del California Sound, que maduraría en temas más complejos a lo largo de la década.

En Suecia y Finlandia 

Los habitantes de estos países, influidos por la cultura estadounidense, han creado una cultura local del "hot rod" que es vibrante en Suecia y Finlandia, donde los entusiastas se dan cita en reuniones como el Power Big Meet y en clubes como el Wheels and Wings de Varberg. Dado que hay muy pocos coches viejos adecuados para transformarse en "hot rod", en Suecia generalmente se fabrican con un chasis de fabricación casera (generalmente, una réplica del Modelo T o A de Ford), con un eje trasero Jaguar (o Volvo 240), un motor V8 de bloque pequeño y plástico reforzado con vidrio, aunque algunos se han construido utilizando, por ejemplo, el chasis de un Volvo Duett. Debido a que las regulaciones suecas requerían una prueba de choque incluso para automóviles de pasajeros hechos a medida entre 1969 y 1982, se prefirió la opción de usar un Duett, considerado un vehículo modificado en lugar de un vehículo totalmente nuevo.
Algunos coches de las décadas de 1950 y 1960 también son transformados en "hot rod", como los Morris Minor, Ford Anglia, Volvo Amazon, Ford Cortina o Chevrolet 1957, por nombrar solo algunos. Estos se conocen como custom cars (el nombre a veces se escribe como Kustom).

Terminología propia 
Ciertas convenciones lingüísticas son comunes entre los rodders:
 El año del modelo rara vez se da en su totalidad (es decir, con sus cuatro cifras), excepto cuando puede confundirse, por lo que un modelo de 1934 es un 34, mientras que uno de 2005 puede ser un 2005 o no.
 Un '32 suele ser un Deuce (Ford Modelo B) y, en la mayoría de los casos, un roadster, a menos que se especifique es un cupé, y casi siempre un Ford.
 Un 3 ventanas o 5 ventanas suele ser un Ford, a menos que se especifique lo contrario.
 Un flatty es un hot rod motor Ford de culata plana V8 (siempre Ford, a menos que se especifique); un flatty tardío (o modelo tardío) es probablemente un Mercury.
 Un hemi siempre lleva un motor de 426 pulgadas cúbicas, a menos que se especifique otro desplazamiento (331, 354 o 392); al igual que un 426 es un hemi, a menos que se especifique la palabra Wedge (cuña).
 Un 392 tiene un motor Chrysler FirePower, denominado early hemi.
 Se sabe que un 331 o 354 es un early hemi, pero rara vez se lo denomina así.
 Las unidades se descartan habitualmente, a menos que no estén claras, por lo que un motor de 426 pulgadas cúbicas se denomina simplemente 426, un motor de 5 litros es un 5.0 ("cinco punto cero") y un carburador de 600 pies cúbicos por minuto (cfm) es simplemente un 600. El desplazamiento del motor se puede describir en pulgadas cúbicas o litros (por ejemplo, un motor de 5.7 litros también se conoce como 350 ("tres cincuenta"); esto depende con frecuencia de las unidades con las que el usuario se sienta más cómodo o familiarizado.

Términos comunes 
En cursiva figura el término original en inglés, acompañado de una traducción al español más o menos literal entre paréntesis, y a continuación, una explicación sucinta de su significado o de su origen:

Galería

Véase también 
 Compacto deportivo
 Tuneo
 Lowrider
 Muscle car
 Plymouth Prowler: una versión moderna del hot rod
 Stock car
 Cupé - uno de los estilos clásicos

Referencias

Enlaces externos 

  Lista de Hot rod  (www.historicvehicle.org)
  Museo del Automóvil  (www.petersen.org)

Vehículos modificados
Cultura del hágalo usted mismo
Medios artísticos
Cultura del automóvil